Фомперро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 36 км на захід від Пуатьє, 32 км на північний схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 168 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 419,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Фомперрон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фомперрон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр